Osoby o tym nazwisku:
 Czesława Ohryzko-Włodarska – polski historyk
 Jozafat Ohryzko – prawnik, wydawca i działacz polityczny
 Piotr Ohryzko – prawosławny duchowny, święty
 Wołodymyr Ohryzko – ukraiński dyplomata, polityk, minister